Die 1. Amateurliga Bayern 1975/76 war die 26. Saison der 1. Amateurliga im Männerfußball in Bayern – dem Vorläufer der heutigen Bayernliga. Diese Liga war damals die höchste Spielklasse des Bayerischen Fußballverbandes und im damaligen deutschen Fußball-Ligensystem drittklassig. Zusammen mit den 1. Amateurligen aus Württemberg, Nordbaden, Südbaden und Hessen stellte sie bis 1978 den Unterbau zur 2. Bundesliga Süd dar.

Saisonabschluss 
Der FC Wacker München wurde bayerischer Amateurmeister, verzichtete jedoch aus finanziellen Gründen auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga Süd, den stattdessen der Vizemeister FV Würzburg 04 wahrnehmen durfte. Der FC Wacker München nahm stattdessen als Bayern-Vertreter an der Deutschen Fußball-Amateurmeisterschaft 1976 teil und scheiterte dort in der Vorrunde am Freiburger FC. Der 1. FC 01 Bamberg, der MTV Ingolstadt und die SpVgg Kaufbeuren mussten in die Landesliga absteigen. Aus den Landesligen kamen zur Saison 1976/77 der TSV 1860 Rosenheim, der 1. FC Haßfurt und die SpVgg Plattling als Aufsteiger sowie der FC Schweinfurt 05 als Absteiger aus der 2. Bundesliga.

Ergebnis-Kreuztabelle

Abschlusstabelle 

|}

Einzelnachweise 
 Ehrentafel der Bayernliga-Meister bei D.S.F.S
 Amateurliga Bayern 1975/76 bei f-archiv.de
 Abschlusstabelle Amateurliga Bayern 1975/76 bei manfredsfussballarchiv.de
 Ergebnismatrix Amateurliga Bayern 1975/76 bei manfredsfussballarchiv.de

Fußballsaison 1975/76
1975